Бардась Артем Володимирович — професор, доктор економічних наук.
 Бардась Сергій Миколайович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.